Цезария или Кесарея (; ) може да се отнася за:

През древността съществуват градове Цезария, наречени в чест на Цезар или на някой император:

 в Кападокия, Мала Азия, днес Кайсери
 Цезареа Маритима - древен град в Палестина на Средиземно море, днес Кесария в Израел и оттам Евсевий Кесарийски, епископ
 на планината Хермон (Caesarea Philippi), днес Баниас (град, Израел)
 в кралство Мавретания (по-късно римска провинция Mauretania Caesariensis) в Алжир

Няколко титулярни епископии в:
 Витиния, Кападокия, Мавретания, Нумидия, Палестина, Тесалия

Други:
 Средновековните ръкописи на манастир Кайшайм се наричат „Caesarea“
 Цезария, сестра на император Анастасий I, съпруга на византийския консул Флавий Секундин